Соревнования по лыжным гонкам в гонке на 50 км классическим стилем с масс-старта среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2018 года прошли 24 февраля. Местом проведения стал центр лыжных гонок и биатлона «Альпензия». В соревновании приняли участие 69 спортсменов из 31 страны. Действующим олимпийским чемпионом в лыжном марафоне являлся российский лыжник Александр Легков, который не получил приглашения от МОК для участия в Играх в Пхёнчхане.

Олимпийское золото 2018 года завоевал Ийво Нисканен, ставший первым финским лыжником с 1960 года, кому удалось стать чемпионом в олимпийском марафоне.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр 
 Олимпийский турнир на официальном сайте международной федерации лыжных видов спорта (FIS)